Het huwelijk van de Maagd Maria (Campin), schilderij van Robert Campin
Het huwelijk van de Maagd Maria (Perugino), schilderij van Perugino
Het huwelijk van de Maagd Maria (Rafaël), schilderij van Rafaël